Жгилёво — название населённых пунктов в России:
 Жгилёво — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Жгилёво — деревня в Порховском районе Псковской области.